Het Oeuvre van Vagn Holmboe bevat allerlei genres binnen de klassieke muziek. De lijst is samengesteld naar aanleiding van een onderzoek van musicoloog Paul Rapaport, die meerdere publicaties over de Deense componist Vagn Holmboe heeft geschreven en met deze lijst orde probeerde te scheppen in de grote hoeveelheid ongepubliceerde en gepubliceerde werken van Holmboe. Als indicator hanteerde hij de M van Meta, staande voor de vrouw van Holmboe alsmede voor de stijl die hij hanteerde in veel van zijn werken: Metamorfose. Veel van zijn werken zijn uitgegeven op compact disc, maar een echte uitschieter voor wat betreft het aantal versies zit daar niet tussen. Zijn Blaaskwintet nr. 1 is met zes versies zijn best verkrijgbare werk. De meeste strijkkwartetten en symfonieën kennen slechts één opname.

Holmboe